Quid pro quo kan syfta på:

 Quid pro quo – ett latinskt uttryck
 Quid Pro Quo (musikalbum) - ett musikalbum av Status Quo från 2011
 Quid Pro Quo (film) – en film av Carlos Brooks från 2008
 Quid Pro Quo (travhäst) – en svensk varmblodig travhäst